Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Vigilant :
 Le , une goélette, capturée par les Français en 1828.
 Le , un navire de  rang de 64 canons, lancé en 1774, converti en ponton en 1799, coulé en 1806.
 Le , une goélette, achetée en 1803, vendue en 1808.
 Le , un cotre, lancé en 1821, vendue en 1832.
 Le , une frégate, commandée en 1846, annulée en 1849.
 Le , un destroyer de la classe C, lancé le , vendu pour démolition le .
 Le , un destroyer de la classe V, lancé en 1942, démoli en 1965.
 Le , un patrouilleur, lancé en  et renommé Meavy en .
 Le , un sous-marin de la classe Vanguard, armé en  et actuellement en service.

Voir aussi 
 

Vigilant